Молчанов, Михаил:
 Молчанов, Михаил Александрович (род. 1961) — канадский политолог, профессор университета Сент-Томас.
 Молчанов, Михаил Андреевич (ум. 1611?) — русский дворянин, политический авантюрист времён Смуты.